lokale naam (in Deventer) voor de kleine teunisbloem
 Een synoniem voor adventiefplant

Zie ook 
 Pothoofd